Сен-Роме́н-ан-Ж'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 24 км на південний захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 198 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 503,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ромен-ан-Ж'є на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-ан-Ж'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-ан-Ж'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-ан-Ж'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-ан-Ж'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона